Beaverdam Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beaverdam Hill (Connecticut)
 Beaverdam Hill (Massachusetts)